Фримонт () — город и административный центр округа Сандаски (Огайо, США).

В нём жил Ратерфорд Бёрчард Хейс, 19-й президент США.

История

География 
Фримонт расположен на западном берегу реки Сандаски.

Общая площадь города составляет 22,20 км2. Из них 21,63 км2 приходится на сушу, а 0,57 км2 — на воду.

Население

Экономика 
Крупнейший в мире завод по производству кетчупа, которым управляет компания Heinz, расположен во Фримонте; он производит 80 % кетчупа, продаваемого в США.

Примечания 

Города Огайо
Окружные центры Огайо
Населённые пункты округа Сандаски